Hrádok steht für:

 Hrádok (Nové Mesto nad Váhom), Gemeinde in der Slowakei
 den Ortsteil Hrádok der slowakischen Gemeinde Drietoma
 Hrádok, bis 1927 Name der Stadt Liptovský Hrádok in der Slowakei
 Hrádok, Bezeichnung für den Vtáčnik, höchster Gipfel des Vogelgebirges in der Slowakei